El término Carrera de montaña puede referirse a:

Carrera de montaña, actividad deportiva que combina la carrera a pie y, en caso de fuertes pendientes, el senderismo, y que se realiza principalmente por superficies no asfaltadas.
Carrera de montaña, deporte de motor.